Voorst (gemeente); een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Voorst (Voorst); een dorp in de gelijknamige gemeente, in de Nederlandse provincie Gelderland
Voorst (Oude IJsselstreek); een buurtschap in de gemeente Oude IJsselstreek (voorheen gemeente Gendringen), in de Nederlands provincie Gelderland
Voorst (Ambt Montfort), De Voorst of Op de Voorst; een buurtschap in de gemeente Roerdalen (voorheen gemeente Posterholt en Ambt Montfort), in de Nederlandse provincie Limburg
Voorst (bedrijventerrein); een bedrijventerrein in Zwolle, in de Nederlandse provincie Overijssel
Kasteel Voorst, een voormalige burcht in Zwolle

Zie ook:
De Voorst (Noordoostpolder); een buurtschap in de gemeente Noordoostpolder, in de Nederlandse provincie Flevoland
De Voorst (Steenwijkerland); een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland (voorheen gemeente Ambt-Vollenhove), in de Nederlandse provincie Overijssel
Van Voorst tot Voorst; een adellijke familie
De Voorst; een landgoed bij de Nederlandse plaats Eefde beheerd door stichting Het Geldersch Landschap